

Персони 

 Федів Ігор — український громадський діяч, географ, педагог, видавець.

 Федів Євген Теодорович — політик міста Мукачеве.

 Федів Юлія Олександрівна (1986) — перший виконавчий директор державного Українського культурного фонду.

Інше 

 Федів — ботанічний заказник в Івано-Франківській області